Любиж — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любиж — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Любиж — село в Ясногорском районе Тульской области.